Zarechie Odintsovo é clube de voleibol feminino da Rússia, fundado em 1987.

Zaretche Odintsovo